Поті́ївська сільська рада — назва деяких адміністративно-територіальних та/або самоврядних утворень в Україні.

 Потіївська сільська рада — орган місцевого самоврядування Потіївської сільської територіальної громади Житомирської області
 Потіївська сільська рада — адміністративно-територіальна одиниця та орган місцевого самоврядування в Білоцерківському районі Київської області